Jean Courvoisier (1904-1982), banquier et dirigeant d'Églises français ;
 Jean Courvoisier (1922-2010), archiviste et historien suisse.

D'autre part :
 Jean de Courvoisier (1775-1835), magistrat et homme politique français.